Seulasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Seulasaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Seulasaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar